Примера А Уругвая по футболу 1928 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 30 туров. Все клубы из Монтевидео. Клубы, занявшие три последних места, выбыли из лиги.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1928
1928 год в футболе
1928 год в Уругвае